

1 сентября 
 Дэвид, Хэл (91) — американский поэт-песенник, лауреат премий «Оскар» (1969) и «Грэмми» (1970) .
 Коренберг, Владимир Борисович (88) — Специалист в области спортивной биомеханики, спортивной метрологии, спортивной гимнастики, спортивной кинезиологии, педагогики, теоретической психологии.
 Мишель, Смарк (75) — гаитянский политик, премьер-министр Республики Гаити (1994—1995)  .
 Плавинский, Дмитрий Петрович (75) — живописец, график, автор объектов и инсталляций .
 Теобальд, Жан-Луи (89) — один из ключевых участников французского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны .

2 сентября 
 Браннсторм, Виктор (29) — шведский футболист, сердечный приступ во время игры .
 Зысманов, Михаил Гаврилович (75) — мэр г. Смоленска (1991—1997) .
 Лебедев, Александр Иванович (81) — российский и советский актёр театра и кино .
 Нуниш, Эммануэл (71) — португальский композитор .

3 сентября 

 Вазиров, Зокир (64) — таджикский политик, министр труда и социальной защиты населения (2007—2008), посол Таджикистана в Азербайджане (2008—2012) .
 Винсент, Ола (87) — нигерийский экономист и банкир, глава Центрального банка Нигерии .
 Дункан, Майкл Кларк (54) — американский актёр, лауреат премии «Сатурн» (2000), номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» .
 Крокетт, Эндрю (69) — один из бывших руководителей Международного валютного фонда, исполнительный директор Банка Англии .
 Лаззерини, Жан-Пьер (55) — французский актёр .
 Мун Сон Мён (92) — южнокорейский религиозный деятель, лидер Церкви Объединения .
 Певцов, Даниил Дмитриевич (22) — российский актёр. Сын народного артиста России — Дмитрия Певцова .
 Эль-Гохари, Махмуд (74) — египетский футболист и тренер, единственный, кто становился обладателем Кубка африканских наций и как футболист (1959) и как тренер (1998) .
 Ястребова, Нонна Борисовна (88) — балерина, заслуженная артистка РСФСР, последняя из учениц Агриппины Вагановой .

4 сентября 
 Абу Самах, Хамзах (88) — малайзийский политик и спортивный деятель, министр молодёжи и спорта (1971—1973), президент Азиатской конфедерации футбола (1978—1994) .
 Авигдоров, Абрахам (83) — израильский солдат, Герой Израиля .
 Делели, Андре (88) — французский политик, министр торговли и ремёсел (1981—1983) .
 Куценко, Александр Сергеевич (72) — старейший артист Тульской областной филармонии, заслуженный артист России .
 Марр, Альберт (87) — американский актёр, режиссёр и продюсер, лауреат премии «Тони» за лучшую режиссуру мюзикла (1966) .
 Нафикова, Сарвар Нафиковна (86) — советская колхозница, тракторист, Герой Социалистического Труда (1967).
 Паротт, Ян (96) — британский классический композитор .
 Плотников, Дмитрий Павлович (94) — участник Великой Отечественной войны, Герой России .

5 сентября 
 Викторов, Александр Дмитриевич (61) — ректор Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики; убийство .
 Дик, Иан (86) — австралийский крикетчик и хоккеист.
 Дьяконов, Василий Николаевич (66) — глава администрации (губернатор) Краснодарского края (1991—1992) .
 Марен, Кристиан (83) — французский актёр .
 Росси, Оскар (82) — аргентинский футболист, член сборной Аргентины по футболу, участник чемпионата мира (1962) .
 Петров, Глеб Иоанникиевич (97) — советский селекционер-новатор, лауреат премии Совета Министров СССР .
 Джо Саут (72) — американский автор-исполнитель .
 Уваров, Александр Иосифович (84) — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Московского государственного технологического университета «Станкин», ректор Калининского государственного университета (1982—1986) .
 Фаткуллин, Губай Салимович (98) — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда .
 Фёдорова, Виктория Яковлевна (66) — советская и американская актриса, писательница, сценарист.

6 сентября 
 Демянский, Кирилл Александрович (79) — заслуженный тренер СССР по мотокроссу. 
 Норстрём, Бертиль (88) — шведский актёр .
 Хорвиц, Джером (Jerome Horwitz, 93) — американский химик и фармаколог, создатель первых антиретровирусных препаратов зидовудина, ставудина и зальцитабина.

7 сентября 
 Гафур, Абдул (70) — пакистанский футболист, бывший капитан сборной Пакистана по футболу .
 Дрогош, Лешек (79) — польский боксер, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр в Риме (1960). 
 Катаев, Юрий Русланович (58) — челябинский фотохудожник, руководитель народной фотостудии «Каменный пояс», член Союза фотохудожников России; рак .
 Кожевников, Пётр Валерьевич (59) — писатель, журналист, актёр .
 Лабазанов, Магомед Насибович (122) — старейший житель России .
 Максименков, Александр Иванович (60) — советский футболист .
 Нзоунгоу, Альфонс (74) — конголезский политик, министр юстиции (1989—1991), министр внутренних дел (1992) .
 Пушкин, Анисим Михайлович (91) — советский игрок в хоккей с мячом и с шайбой, нападающий и полузащитник, тренер.
 Фернандес Ардавин, Сесар (89) — испанский режиссёр и сценарист, обладатель Золотого медведя Берлинского кинофестиваля (1960) за фильм Ласарильо из Тормеса .
 Хотин, Олег Валентинович (47) — начальник ГУВД по Воронежской области (2006—2010), генерал-лейтенант в отставке. .

8 сентября 
 Белявский, Александр Борисович (80) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России; несчастный случай, возможно самоубийство .
 Бехтольд, Адольф (86) — западногерманский футболист («Айнтрахт» Франкфурт на-Майне) (1942—1960), чемпион Германии (1959).
 Галиев, Мунавир Мухаметаминович (78) — председатель колхоза «Уныш» Дюртюлинского района Башкортостана, Герой Социалистического Труда .
 Моггридж, Билл (69) — британский промышленный дизайнер, один из разработчиков первого в мире ноутбука 
 Кучеренко, Олег Сергеевич (77) — спортивный журналист, главный редактор еженедельника «Футбол» .
 Леонтьев, Лев Оскарович (72) — заслуженный тренер СССР по волейболу .
 Розе, Мартиньш (47) — латвийский политик, министр земледелия Латвии (2002—2009).
 Сас, Томас (92) — американский психиатр, видный деятель Антипсихиатрии.
 Хуссинг, Петер (64) — западногерманский боксер, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972).

9 сентября 
 Айдак, Аркадий Павлович (75) — Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1985), Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1997). Народный депутат СССР (1989—1991 гг). 
 Силва, Роберто (92) — бразильский композитор и певец, «Принц самбы» .
 Агумаа Анзор Семенович (54) — абхазский художник, историк, археолог, архивист. Автор трех монографий и более 20 научных статей по археологии, истории, архивному делу, а так же более 100 статей в «Абхазской энциклопедии».

10 сентября 
 аль-Шихри, Саид Али — саудовский террорист, заместитель лидера вооружённой группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове, убит .
 Каинчин, Дибаш Берукович (74) — российский алтайский писатель. 
 Лонг, Стэнли (78) — американский оператор режиссёр и продюсер .
 Леголт, Лэнс (75) — американский актёр .
 Мацусита, Тадахиро (73) — японский политик, государственный министр по финансовой системе и по совместительству министр по реформе почтовой службы (2012), самоубийство. 
 Моффат, Джон (89) — британский актёр .
 Портнов, Юрий Алексеевич (92) — советский хозяйственный деятель Новомосковска, Герой Социалистического Труда .
 Сухов, Анатолий Петрович (63) — заслуженный тренер РСФСР по мотоспорту.

11 сентября 
 Адамян, Арнольд Арамович (77) — заведующий отделом перевязочных, шовных и полимерных материалов в хирургии Института хирургии им. А. В. Вишневского РАМН, лауреат Государственной премии РФ, академик РАМН. .
 Алмас Булатов (81) — Герой Социалистического Труда.
 Ливингстон, Серхио Роберто (92) — чилийский футболист, голкипер сборной Чили по футболу (1941—1954) .
 Пиджот, Шарль (50) — новокаледонский политик, председатель партии Каледонский союз (с 2007) .
 Рид, Ирвинг (88) — американский математик и инженер, один из изобретателей кодов Рида — Соломона .
 Стивенс, Кристофер (52) — посол США в Ливии, убит. .
 Чернаи, Тибор (73) — венгерский футболист, член сборной Венгрии по футболу, чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Эвьен, Томас (39) — норвежский продюсер (Операция «Мёртвый снег») .

12 сентября 
 Артюхин, Сергей Евгеньевич (35) — российско-белорусский спортсмен (греко-римская борьба), чемпион Европы (2005), бронзовый призёр чемпионата мира (2006), брат нападающего ХК СКА Евгения Артюхина 
 Брзобогаты, Радослав (79) — чешский актёр 
 Драгомощенко, Аркадий Трофимович (66) — российский поэт, прозаик, переводчик, первый лауреат премии Андрея Белого в области прозы (1978) .
 Олеандров, Всеволод Леонидович (81) — начальник Управления международных организаций МИД СССР (1988—1989), Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР. 
 Пищ, Рафал (71) — польский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972) в соревнованиях байдарок-двоек. 
 Симс, Том (62) — американский спортсмен, чемпион мира по сноуборду (1983) и по скейтборду (1975), изобретатель сноуборда в его современном виде .
 Уоткинс, Сид (84) — британский врач-нейрохирург, главный врач «Формулы-1» (1978—2005). .

13 сентября 
 Адитья Дев (23) — индийский бодибилдер, самый маленький культурист планеты согласно Книге рекордов Гиннесса .
 Лохид, Питер (84) — канадский политик, премьер-министр провинции Альберта (1971—1985) .
 Мисра, Ранганах (85) — председатель Верховного суда Индии (1990—1991) .
 Хримян, Арарат Варданович (60) — армянский хозяйственный деятель, генеральный директор Армянской железной дороги (2004—2008) .
 Штих, Отто (85) — швейцарский политик, президент Швейцарии (1988, 1994) .

14 сентября 
 Антуан, Жак (88) — французский автор телевизионных шоу, создатель телеигры Форт Боярд и телевизионного шоу Хрустальный лабиринт 
 Берючевский, Алексей Алексеевич (72) — советский футболист и тренер .
 Велигура, Андрей Юрьевич (24) — российский спортсмен, чемпион мира (2006), Европы и России по спортивной акробатике в мужских групповых упражнениях .
 Григорян, Арцвин Гайкович (77) — армянский архитектор, первый заместитель председателя правления Союза архитекторов Армении, секретарь правления Союза архитекторов АССР .
 Данам, Стивен (48) — американский актёр .
 Капитановский, Максим Владимирович (64) — советский и российский музыкант, поэт и звукорежиссёр («Добры молодцы», «Лейся, песня», «Машина времени»), режиссёр, сценарист, продюсер; рак .
 Рекерт, Уинстон (63) — канадский актёр .
 Сенте, Андраш (72) — венгерский гребец, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) в гребле на байдарках, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (1958, 1966) .
 Симпсон, Луис (89) — американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии (1964) .
 Чупров, Дмитрий Михайлович (33) — российский шахматист, международный гроссмейстер .
 Шарибжанов, Ренат Мансурович (52) — российский музыкант, композитор и бас-гитарист группы «Дюна»; инфаркт .

15 сентября 
 Анталпетер, Тибор (82) — венгерский волейболист и дипломат, бронзовый призёр чемпионата Европы (1950), посол Венгрии в Великобритании (1990—1995) .
 Ахметов, Ашимжон (62) — казахстанский государственный и общественный деятель, ректор Таразского государственного университета имени М. Х. Дулати (с 2008) .
 Бодсворт, Фред (93) — канадский писатель («Чужак с острова Барра»), журналист .
 Гармаш, Артём Владимирович (30) — Герой Российской Федерации.
 Зотов, Михаил Семёнович (97) — старейший банкир России, заместитель руководителя Госбанка СССР, управляющий Российской республиканской конторой Госбанка СССР (1959—1973). .
 Казаков, Павел Николаевич (84) — советский футбольный арбитр, в 1961—1976 15 раз (национальный рекорд) входил в десятку лучших судей сезона, судья Олимпийских игр (1972), чемпионата мира (1974), финала Кубка УЕФА (1973) .
 Корецкий, Иван (58) — советский и молдавский журналист, собкорр АТЕМ, заместитель редактора газеты «Независимая Молдова», директор издания «Деловая газета», генеральный директор государственного информационного агентства Молдпрес 
 Магугу, Артур (78) — кенийский политик, министр финансов (1982—1988) .
 Монди, Пьер (87) — французский актёр («Парижские тайны», «Человек и его собака») .
 Сударшан, К.С. (81) — индийский политик, лидер Раштрия сваямсевак сангх (2000—2009) .
 Ферри, Ольга (83) — аргентинская балерина и хореограф .

16 сентября 
 Кройтор, Роман (85) — канадский режиссёр украинского происхождения, лауреат премии британской киноакадемии (1961), номинант на кинопремию «Оскар» (1980)  
 Маторина, Валерия Александровна (75) — советская и украинская переводчица, автор одного из наиболее удачных переводов книг Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит» и «Властелин Колец» .
 Никодим (81) — митрополит Иериссоса, Святой Горы и Ардамериона (с 1981) Элладской православной церкви. 
 Нисимия, Синъити (60) — японский дипломат, посол Японии в Китае (2012) .
 Рангхильда (82) — принцесса, старшая дочь короля Норвегии Улафа V, чьим именем назван Берег Принцессы Рагнхилль в Антарктиде .
 Циммерман, Фридрих (87) — немецкий политик, министр внутренних дел ФРГ (1982—1989), министр транспорта ФРГ (1989—1991) .
 Шакури, Мухаммаджон (85) — таджикский учёный, соавтор первого закона «О государственном языке», один из авторов «Толкового словаря таджикского языка», академик АН Таджикистана, академик Академии персидского языка и литературы Исламской республики Иран. .

17 сентября 
 Воронин, Александр Иванович (76) — член Военного совета — начальник Политического управления Дальневосточного военного округа (1987—1991), народный депутат РСФСР (1990—1993), генерал-лейтенант в отставке. 
 Даниэль Иссален — французский шашист, шашечный композитор и аналитик, трёхкратный чемпион Франции (1984, 1986, 1991), вице-чемпион (1976, 1983, 1987, 1993).
 Королёв, Роман Викторович (40) — российский актёр .
 Луценко, Валерий Фёдорович (72) — председатель Приморского крайисполкома (1986—1991). 
 Монтьель, Алехандро (95) — министр иностранных дел Никарагуа (1957—1961 и 1972—1977). 
 Соловьёв, Всеволод Николаевич (87) — ученый-конструктор, начальник и главный конструктор КБ транспортного машиностроения, член-корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии (1972) и Государственной премии СССР (1988); .
 Строганов, Владимир Владимирович (42) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Трейн, Рассел (92) — американский государственный служащий, администратор Агентства по охране окружающей среды (1973—1977), президент Всемирного фонда дикой природы (1978—1985) .
 Юшкин, Николай Павлович (76) — советский и российский геолог, директор Института геологии Коми филиала АН СССР (РАН) (1985—2008), академик РАН.

18 сентября 

 Каррильо, Сантьяго (97) — испанский политический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании в 1960—1982 годах .
 Каунда, Бетти (84) — первая леди Замбии (1964—1991), жена Кеннета Каунды .
 Манисера, Хорхе (73) — уругвайский футболист, член сборной Уругвая по футболу, участник чемпионата мира (1966) .
 Сабол, Стив (69) — американский режиссёр, многократный лауреат премии «Эмми»; рак мозга..
 Струел, Малкольм (78) — британский спортивный деятель, президент футбольного клуба Суонси Сити (1973—1982) .
 У Шаоцзу (73) — китайский спортивный деятель, директор Государственного комитета (управления) по делам физкультуры и спорта (1988—2000), председатель Олимпийского комитета Китайской Народной Республики (1995—1999) .
 Хефер, Хаим (86) — израильский поэт и автор песен .

19 сентября 
 Джинанян, Грачуи Артёмовна (90) — армянская советская актриса и радиоведущая, народная артистка Армянской ССР. 
 Кабедо, Виктор (23) — испанский велогонщик, погиб во время тренировки .
 Кесслер, Марв (82) — американский баскетбольный тренер .
 Митрович, Александар (79) — и. о. председателя Союзного Исполнительного Вече Югославии (1991—1992). 
 Ричардсон, Чарли (78) — британский гангстер, «крестный отец Великобритании» .
 Сингер, Итамар (66) — израильский историк, ведущий хеттолог в мире .
 Феррарио, Рино (85) — итальянский футболист, игрок Ювентуса и сборной Италии по футболу, участник чемпионата мира (1954) .
 Эддерли, Пол (84) — генерал-губернатор Багамских островов (2005—2006).

20 сентября 
 Бальделли, Фортунато (77) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат, Великий пенитенциарий (2009—2012) .
 Барретт, Роберт (66) — австралийский писатель .
 Гент, Алан (85) — американский учёный, специалист по механике разрушения каучуков и пластмасс .
 Кантор, Григорий Александрович (67) — российский поэт и режиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, организатор культурных мероприятий Московского еврейского общинного центра .
 Розендорфер, Герберт (78) — немецкий писатель и юрист .
 Строганов, Владимир Владимирович (42) — российский футболист. игрок в мини-футбол, игрок сборной России по мини-футболу, чемпион Европы (2003) .
 Такур, Динеш (65) — индийский актёр, режиссёр и сценарист, лауреат Filmfare Awards за лучший сценарий (1979) за фильм «Дом» .

21 сентября 
 Бошо, Анри (99) — бельгийский писатель, психоаналитик, поэт и драматург  
 Гадот, Гидеон (71) — израильский политик, заместитель спикера кнессета (1988—1992) .
 Голухова, Софья Васильевна (91) — белорусская медсестра, последняя на момент смерти белоруска, удостоенная высшей награды Международного комитета Красного Креста — медали имени Флоренс Найтингел .
 Кайсла, Карл Густав (68) — финский хоккейный рефери, участник трёх чемпионатов мира и олимпийского турнира. Рефери матча СССР—США на зимних Олимпийских играх в Лэйк-Плэсиде (1980), названным «Чудо на льду»  .
 Кинг, Билл (102) — британский морской офицер, яхтсмен, автор, последний и старейший по возрасту британский бывший командир подводной лодки во время Второй мировой войны 
 Малыгин, Григорий Алексеевич (42) — российский шоумен, актёр, режиссёр культурно-массовых мероприятий, капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» .
 Монтес, Оскар Антонио (88) — аргентинский политик, министр иностранных дел (1976—1977) .
 Рай, Майкл (94) — американский актёр  .
 Стародубцева, Татьяна Александровна (54) — заслуженный тренер СССР и России, воспитавшая двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Дмитрия Саутина .
 Филиппов, Юрий Иванович (85) — российский самарский художник, почетный член Творческого союза художников России и Международной Федерации художников (2006 г.) .
 Хассель, Свен (95) — немецкий писатель датского происхождения .
 Шатикова, Кристина (37) — активистка белорусской оппозиции, координатор гражданской кампании «Наш дом» .
 Элкана, Йехуда (78) — израильский историк и философ, президент и ректор Центрально-Европейского университета (1999—2009)

22 сентября 
 Адлер, Ирвинг (99) — американский, математик, писатель и педагог .
 Заволокин, Александр Дмитриевич (66) — заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель ансамбля «Вечерка», брат ведущего передачи «Играй, гармонь любимая!» Геннадия Заволокина 
 Левов, Игорь Феликсович (50) — российский деятель СМИ, председатель Пензенской гостелерадиокомпании(1998—2006) .
 Палиозян, Аган (65) — архиепископ, предстоятель Австралийской и Новозеландской епархии Армянской Апостольской Церкви. 
 Фрид, Григорий Самуилович (97) — советский и российский композитор.

23 сентября 
 Атласкин, Авенир Алексеевич (94) — агроном, Герой Социалистического Труда .
 Битнер, Бодо (72) — западногерманский бобслеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1976 года в в Инсбруке. 

 Грачёв, Павел Сергеевич (64) — российский государственный и военный деятель, Герой Советского Союза (1988), министр обороны Российской Федерации (1992—1996), первый российский генерал армии (май 1992), острый менингоэнцефалит .
 Ерошина, Радья Николаевна (82) — советская лыжница, четырёхкратный призёр Олимпийских игр (Кортина-д’Ампеццо-1956), (Скво-Вэлли-1960). 
 Леончиков, Николай Петрович (87) — Герой Советского Союза.
 Сандерс, Корри (47) — южноафриканский боксёр-профессионал, чемпион мира (1997—2000, 2003—2004), убит во время вооружённого ограбления .
 Тэйттингер, Джин (89) — французский политик, министр бюджета (1971—1973), министр юстиции (1973—1974) .
 Фаёзов, Акбар Мирзоевич (58) — таджикский хозяйственный деятель, генеральный директор Востокредмета (с 2009) .

24 сентября 
 Тхилакан (77) — индийский актёр, многократный лауреат национальных премий .
 Тельпис, Георгий Христофорович (74) — протоиерей, библеист, заслуженный профессор, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии .

25 сентября 
 Бонд, Джон (79) — английский футболист («Вест Хэм Юнайтед»), главный тренер «Норвич Сити» (1973—1980) и «Манчестер Сити» (1980—1983) .
 Лухамбио, Алонсо (50) — мексиканский политик, министр образования (2009—2012), рак костного мозга .
 Уильямс, Энди (84) — американский эстрадный исполнитель и актёр, рак .
 Фёдоров, Анатолий Степанович (75) — двукратный призёр чемпионатов мира (1962, 1966), трёхкратный призёр чемпионатов Европы (1961, 1965, 1971) по академической гребле, заслуженный тренер СССР. .
 Ходосов, Иван Григорьевич (89) — бывший председатель комиссии партийного контроля при Башкирском обкоме КПСС. .
 Эрташ, Нешет (74?) — турецкий автор-исполнитель, известен как современный ашуг и виртуоз игры на сазе .

26 сентября 
 Павел Гранкин (87) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дженовезе, Юджин (82) — американский историк, академик .
 Льюис, Джонни (28) — американский актёр («Суперзвезда», «Чужие против Хищника: Реквием», «Сыны анархии») .
 Насер, Майя (33) — сирийский журналист (Press TV), убит в Дамаске .
 Федорук, Сильвия (85) — канадский политик, учёный и спортсменка, лейтенант-губернатор Саскачевана (1988—1994) .

27 сентября 
 Горелик, Александр Юдаевич (67) — советский фигурист выступавший в парном катании с Татьяной Жук, серебряный призёр Олимпиады в Гренобле (1968 год). 
 Лом, Герберт (95) — британский актёр. 
 Силбер, Джон (86) — американский академик, президент Бостонского университета (1971—1996).
 Стабулниекс, Улдис (66) — латышский композитор, пианист и певец .

28 сентября 
 Адан, Авраам (85) — израильский военный деятель, генерал-майор, командующий Южным военным округом (1974). 
 Адегбите, Латиф (79) — нигерийский политик и мусульманский лидер, президент Нигерийского Олимпийского Комитета (1972—1985). 
 Анун, Марсель (82) — французский режиссёр. 
 Балашов, Юрий Сергеевич (80) — российский биолог, член-корреспондент Российской академии наук. 
 Берк, Джеймс (87) — американский бизнесмен, генеральный директор «Johnson & Johnson» (1976—1989) .
 Кипятков, Владилен Евгеньевич (63) — российский энтомолог, доктор биологических наук, заведующий кафедры Биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 
 Махмутов, Халиль Закиевич (73) — актёр Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчиурина, народный артист Татарстана. 
 Мещеряков, Иван Васильевич (90) — конструктор систем управления ракетно-космической техники, заместитель начальника Центрального научно-исследовательского института космических средств Министерства обороны СССР, генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
 Муравлёв, Юрий Алексеевич (85) — пианист, солист Москонцерта, профессор Московской консерватории, заслуженный артист РСФСР. 
 О’Хара, Майкл (60) — американский актёр. 
 Фролов, Николай Николаевич (71) — первый проректор Тульского государственного университета (1991—2006). 
 Хаби, Джо (55) — текстильный магнат и владелец отелей, один из богатейших людей Гватемалы, крушение вертолета.

29 сентября 
 Трошенкова, Любовь Васильевна (82) — заслуженный мастер спорта СССР, четырёхкратная чемпионка СССР, двукратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка мира по академической гребле .
 Бюссер, Карлос (84) — аргентинский военный деятель, контр-адмирал, командующий аргентинскими силами в операции «Росарио» .
 Камарго, Эбе (83) — бразильская телеведущая, актриса и исполнитель .
 Новаль, Либорио (78) — кубинский фотограф 
 Плескот, Вацлав (91) — и. о. министра иностранных дел Чехословацкой ССР (1968—1969). 
 Смит, Нейл (58) — британский географ .
 Сульцбергер, Артур Окс (старший) (85) — бывший издатель The New York Times, отец Артура Сульцбергера младшего .
 Токарев, Пётр Михайлович (66) — ведущий солист Магнитогорского театра оперы и балета, народный артист республики Башкортостан .
 Хазлул ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (70) — член династии Аль Сауд, президент ФК Аль-Хиляль (Эр-Рияд)

30 сентября 
 Андриевский, Пётр Фёдорович — протоиерей Русской православной церкви, богослов.
 Архарова, Людмила Дмитриевна (63) — российская актриса. 
 Ван Чжунчэн (87) — китайский нейрохирург, директор Пекинского научно-исследовательского института нейрохиругии. 
 Доурадо, Аутран (86) — бразильский писатель, лауреат премии Гёте (1981), лауреат премии Камоэнса (2000) .
 Земсков, Валерий Борисович (72) — советский и российский ученый, историк и теоретик литературы и культуры Латинской Америки, создатель современной школы отечественной гуманитарно-междисциплинарной латиноамериканистики, философ культуры .
 Коммонер, Барри (95) — американский биолог и эколог. Кандидат в Президенты США в 1980 году .
 Пахомова, Лаура (23) — латвийская топ-модель.
 Рацер, Борис Михайлович (82) — российский драматург, писатель, поэт, комедиограф, сатирик 
 Рыскин, Григорий Исаакович (75) — русско-американский писатель, получивший известность благодаря повести «Ксантиппа», которая посвящена трагедии 11 сентября в США и повести «Педагогическая комедия» про советский детский дом .
 Саблин, Леонид Иванович (63) — депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва от Ненецкого автономного округа (1994—1996), мэр Нарьян-Мара (2005—2008) .
 Скотт, Барбара Энн (84) — канадская фигуристка, олимпийская чемпионка 1948 года в Санкт-Морице. 
 Шпрем, Борис (56) — председатель парламента Хорватии (с 2011).